est un film muet américain réalisé par Allan Dwan et sorti en 1911.

Synopsis

Fiche technique 
 Réalisation : Allan Dwan
 Date de sortie :  :

Distribution 
 J. Warren Kerrigan : Clarence Stowell
 Pauline Bush : Dolores
 Jack Richardson : Charlie Mason
 George Periolat : Joe Curvey

Liens externes 
 

Film américain sorti en 1911
Western américain
Couert métrage américain
Film américain en noir et blanc
Film muet américain
Film réalisé par Allan Dwan